Tom Sestito (né le  à Utica, État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il est le frère de Tim Sestito, également joueur de hockey professionnel.

Carrière 
Après trois ans avec les Whalers de Plymouth de la Ligue de hockey de l'Ontario, il rejoint l'organisation des Blue Jackets de Columbus qui l'ont sélectionné lors du repêchage de 2006. Lors de ses deux premières campagnes chez les professionnels, il évolue majoritairement avec le Crunch de Syracuse de la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Whalers de Plymouth ||LHO ||35 ||1 ||3 ||4 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Whalers de Plymouth ||LHO ||57 ||10 ||10 ||20 ||176 ||13 ||5 ||2 ||7 ||29
|-
|2006-2007 ||Whalers de Plymouth ||LHO ||60 ||42 ||22 ||64 ||135 ||19 ||11 ||6 ||17 ||57
|-
|2007-2008 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||66 ||7 ||16 ||23 ||202 ||9 ||3 ||0 ||3 ||57
|-
|2007-2008 ||Blue Jackets de Columbus ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||52 ||8 ||12 ||20 ||168 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||36 ||10 ||7 ||17 ||138 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Blue Jackets de Columbus ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Falcons de Springfield || LAH || 46 || 11 || 21 || 32 || 192 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 ||Blue Jackets de Columbus ||LNH ||9 || 2 || 2 || 4 || 40 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 11 || 2 || 1 || 3 || 45 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||34 || 9 || 8 || 17 || 120 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Flyers de Philadelphie ||LNH || 14 || 0 || 1 || 1 || 83 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Sheffield Steelers || EIHL || 17 || 8 || 11 || 19 || 69 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Phantoms de l'Adirondack ||LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Flyers de Philadelphie ||LNH || 7|| 2|| 0|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Canucks de Vancouver || LNH || 23|| 1|| 0|| 1|| 53|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 77|| 5|| 4|| 9|| 213|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2014-2015|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2014-2015|| Comets d'Utica || LAH|| 10|| 1|| 0|| 1|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 41 || 5 || 9 || 14 || 104 || 7 || 1 || 3 || 4 || 52
|-
| 2015-2016 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 19 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 13 || 0 || 2 || 2 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LNH || 33 || 6 || 10 || 16 || 121 || 5 || 1 || 0 || 1 || 13
|-
| 2017-2018 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||37 ||6 ||9 ||15 ||95 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 

|154 ||10 ||11 ||21 ||499 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2

Notes et références 

Naissance en septembre 1987
Naissance à Utica (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh